Асади, аль-Асади () — нисба.

 Абдуллах ибн Джахш аль-Асади (580—625) — сподвижник пророка Мухаммада, представитель арабского рода бану Асад ибн Хузайма, конфедерата бану Умайя племени курайш.
 Тулайха ибн Хувайлид аль-Асади (ум. 642) — лидер племени Асад и один из «лжепророков» Аравии.
 Урва ибн аз-Зубайр аль-Асади (ок. 644—713) — один из семи правоведов (факихов) Медины времён табиинов, историк.
 Саид ибн Джубайр аль-Асади (665—714) — исламский богослов, правовед, толкователь Корана, аскет, один из наиболее известных передатчиков хадисов из поколения табиунов.
 Аль-Кумайт ибн Зайд аль-Асади (679—743 или 744) — один из известнейших арабских поэтов периода раннего ислама.
 Асим ибн Абу Наджуд аль-Асади (ум. 745) — пятый среди семи известных богословов и чтецов Корана, носящих имя «кираати-саб`а».
 Сулейман аль-Амаш аль-Асади (680—765) — мусульманский учёный поколения табиин, известный хадисовед (мухаддис) и чтец Корана (кари).
 Хафс аль-Асади аль-Куфи (709—796) — одна из значимых фигур в искусстве кираата и чтении Корана.
 Абу Бакр аль-Хумайди аль-Асади (ум. 834) — исламский богослов, имам, хафиз, факих и хадисовед, автор сборника хадисов Муснад аль-Хумайди.
 Асади Туси (ум. 1072) — персидский поэт XI века, автор героической поэмы-маснави «Гершасп-намэ».